Президентские выборы в Хорватии 2000 года — третьи выборы Президента Хорватии после провозглашения ею независимости, состоявшиеся в два тура 24 января и 7 февраля 2000. Победу на них одержал Степан Месич.

Первый тур (итоги) 
По результатам первого тура ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов (50 % + 1 голос) для избрания президентом, и во второй тур вышли кандидат от Хорватской народной партии Степан Месич (которого поддерживали также Хорватская крестьянская партия — HSS, Либеральная партия — LS, Демократическая ассамблея Истрии — IDS, Социал-демократическое действие Хорватии — ASH) и кандидат от Хорватской социал-либеральной партии Дражен Будиша (которого поддерживала также Социал-демократическая партия Хорватии — SDP).

Второй тур (итоги) 
Во втором туре 7 февраля 2000 года победу одержал Степан Месич, которого поддержали 56,01 % избирателей.

Примечания 

Выборы 2000 года
Выборы в Хорватии
Январь 2000 года
Февраль 2000 года